La formula molecolare C5H8 può indicare:
 Isoprene
 Ciclopentene
 Pentadiene
 Casano

Formule molecolari